Hoffer:
 Abram Hoffer
 Eric Hoffer
 Erwin Hoffer
 Kamil Hoffer
 Leopold Hoffer
 "Hoffer H."

Zobacz też 
 Hofer
 Höfer
 Hoefer